Збара́зька () — жіноча форма українського і польського прізвища Збаразький.

 Відомі носії 
 Єва Збаразька (1577—1618) — представниця українського магнатського та князівського роду, меценатка.
 Анастасія Семенівна Збаразька (Гольшанська) (*д/н —1515/1516) — представниця україно-литовського князівського та магнатського роду герба Корибут.
 Варвара Збаразька (з Ходоровських) — дружина князя Костянтина Збаразького (помер перед 1608)
 Маруша Загоровська (з Збаразьких) (*? — 1617) — представниця україно-литовського князівського роду, меценатка, боролася з уніатами.